Pabianice Północ – projektowany przystanek kolejowy w Pabianicach, w województwie łódzkim, w Polsce zaplanowany do oddania w 2023 r.

Przypisy 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie pabianickim
Transport w Pabianicach
Obiekty budowlane w Pabianicach